Das Wort Schweinehund bezeichnet:
 den Sauhund in der Schweinejagd
 ein deutsches Schimpfwort
 das Schachprogramm Schach dem Schweinehund von Christian Donninger
 den inneren Schweinehund im Sinne einer Allegorie

Siehe auch: